Ото VIII () може да се отнася за:

 Ото VIII), пфалцграф на Бавария (1189?/1193 – 1209)
 Ото VIII (Хойя), граф 1575 – 1582